Heap kan syfta på:

Teknik 
Heap (mikroprocessor) – ett minnesutrymme i RAM som en mikroprocessor kan läsa och skriva till
Heap (datastruktur) – en datastruktur, närmare bestämt ett träd

Personer 
Imogen Heap (1977–), en brittisk sångerska och låtskrivare.

Fiktiva figrer
 Jenna Heap – en fiktiv drottning i Angie Sages bokserie Septimus Heap
 Sarah Heap – en fiktiv person skapad av Angie Sage
 Nicko Heap – en fiktiv person skapad av Angie Sage
 Septimus Heap (fiktiv person) – en fiktiv magiker skapad av Angie Sage
 Silas Heap – en fiktiv person skapad av Angie Sage
 Simon Heap – en fiktiv person skapad av Angie Sage

Geografi
 Heap Glacier – en glaciär i Antarktis
 Heap Island – en ö i Antarktis